Виборг може бити:
 Виборг (Русија), град у Русији, у оквиру Лењинградске области,
 Виборг (Данска), град у Данској и седиште истоимене општине Виборг у оквиру покрајине Средишња Данска.
 Виборг (Јужна Дакота), град у америчкој савезној држави Јужна Дакота.
 Замак Виборг